Исидоро дель Лунго (20 декабря 1841, Монтеварки — 4 мая 1927, Флоренция) — итальянский историк, писатель и поэт, литературный критик, политик. 

Родился в семье врача. Изучал право в Пизе, однако с молодых лет проявлял интерес к поэзии и литературе в целом. Впоследствии писал исторические и филологические работы, преподавал связанные с литературой дисциплины в ряде учебных заведений Италии. В 1868 году стал сотрудником Академия делла Круска и редактором словаря этой академии. Сотрудничал с различными научными журналами, был членом Академии деи Линчеи и президентом Итальянского общества Данте. Остался в истории как один из крупнейших специалистов по творчеству Данте и истории флорентийской литературы XIV века. 21 января 1906 года стал сенатором Итальянского королевства.

Также приобрёл известность благодаря ученому труду о Дино Компаньи (Dino Compagni) и его хронике (Флоренция, 1887); кроме того, написал труд «Dante nei tempi di Dante, ritratti e studii» (Болонья, 1888) и многие другие историко-литературные работы.

Примечания

Литература 
 Pietro Fanfani, Iracumdiam tempera, apologia di Pietro Fanfani contro Isidoro Del Lungo, Firenze, tip. del Vocabolario, 1877;
 A. Gigli e C. Mazzi, L'opera letteraria e civile di Isidoro del Lungo, Firenze, 1921;
 Джузеппе Липпарини (Giuseppe Lipparini(, Il Dante di Isidoro Del Lungo in: G.L.Divertimenti, pag. 273, Milano 1930,Carlo Signorelli Editore
 

Литературоведы Италии
Писатели Италии XIX века
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска